Równik geograficzny
 Równik niebieski
 Równik meteorologiczny
 Równik galaktyczny
 Równik termiczny

Zobacz też 
 Equator-szesnasty album brytyjskiej rockowej grupy Uriah Heep.
 Prowincja Równikowa – prowincja w Demokratycznej Republice Konga.
 Prowincja Równikowa (planowana) – planowana prowincja w Demokratycznej Republice Konga.
 Kanał Równikowy